Фэн (Féng) или, в кантонском варианте, Фун (Fung4) — китайская фамилия (клан), связана с названием должностей при династии Хань (馮 — «помощник»; соответствует вьетнамской фамилии Фунг).

Ещё четыре фамилии Фэн. (酆 и др.)

峰 — «горная вершина».

Фэн — фамилия правителей одного из Шестнадцати варварских государств, возникших в IV веке на территории Северного Китая. Существовало в 409 - 436 г.

Известные люди с фамилией Фэн 
 Фэн Кунь (род. 1978) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Фэн Мэнлун (1574—1646) — китайский писатель, литератор и общественный деятель.
 Фэн Сяотин — (род. 1985) — китайский футболист, защитник клуба «Гуанчжоу Эвергранд» и национальной сборной Китая.
 Фэн Фэй (род. 1962) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Хайнань со 2 декабря 2020 года.
 Фэн Фэн или Фун Фун — китайский и гонконгский характерный киноактёр, кинорежиссёр и сценарист
 Фэн Цзицай , 冯骥才 , 1942, Тяньцзинь) — писатель.
 Фэн Цзюнькай (род. 1988) — тайваньский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.
 Фэн Шаньшань (род. 1989) — китайская гольфистка.
 Фэн Юйсян  (1882—1948) — китайский военный и политический деятель, маршал Китайской республики с 1927.

Известные люди с фамилией Фун

Гонконгские актёры, дети режиссёра Фун Фуна 
 Петрина Фун Поупоу (род.1953 или 1954) — известная гонконгская и тайваньская кино-и телеактриса, "Ширли Темпл Востока", младшая из "Семи Кантонских Принцесс".
 Фун Соупоу — киноактриса, также одна из "Семи Кантонских Принцесс".
 Фун Хакъон — актёр и постановщик боёв в "кунгфу-фильмах", особенно известен по ролям злодеев.

Известные люди с фамилией Фанг 
 Фанг, Лори (род. 1963) — канадская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, актриса.

См. также 
 Сто фамилий (Байцзясин)
 Наиболее распространённые фамилии в Китае